Linus Omark (né le  à Övertorneå) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il commence sa carrière en Elitserien avec le Luleå HF. En 2007, il est choisi en quatrième ronde en  par les Oilers d'Edmonton lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey. En compagnie de son coéquipier Johan Harju, il intègre l'effectif du HK Dinamo Moscou en 2009. À l'issue de la saison, il part en Amérique du Nord. Les Oilers l'assignent à leur club ferme des Barons d'Oklahoma City dans la Ligue américaine de hockey. Le , il inscrit un quintuplé lors d'une victoire 7-6 face aux Marlies de Toronto.

En , il rejoint le club du EV Zoug, qui milite en LNA.

Après avoir joué avec les Oilers, il est échangé aux Sabres de Buffalo en retour d'un choix conditionnel en sixième ronde au repêchage de 2014.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Parenté dans le sport 
Ses frères Jörgen et Urban jouent au hockey sur glace tout comme son cousin Daniel Henriksson.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue continentale de hockey
 2009-2010 : élu recrue du mois d'octobre.

Ligue américaine de hockey
2011 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Luleå HF|| Elitserien|| 19|| 0|| 1|| 1|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Luleå HF|| Elitserien|| 50|| 8|| 9|| 17|| 32|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Luleå HF|| Elitserien|| 55|| 11|| 21|| 32|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Luleå HF|| Elitserien|| 53|| 23|| 32|| 55|| 66|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HK Dinamo Moscou|| KHL|| 56|| 20|| 16|| 36|| 34|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| Barons d'Oklahoma City|| LAH|| 28|| 14|| 17|| 31|| 32|| 6|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2010-2011|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 51|| 5|| 22|| 27|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Oilers d'Edmonton || LNH || 14|| 3|| 0|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Barons d'Oklahoma City || LAH || 18|| 6|| 10|| 16|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || EV Zoug ||LNA || 48|| 17|| 52|| 69|| 40|| 12|| 2|| 4|| 6|| 12
|-
| 2013-2014|| Barons d'Oklahoma City || LAH || 28|| 14|| 15|| 29|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Oilers d'Edmonton || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Sabres de Buffalo || LNH || 13|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Luleå HF || SHL || 5|| 1|| 3|| 4|| 0|| 6|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
|2014-2015|| Jokerit || KHL || 60|| 16|| 30|| 46|| 26|| 10|| 3|| 6|| 9|| 12
|-
|2015-2016 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 60|| 18|| 39|| 57|| 40|| 19|| 5|| 11|| 16|| 20
|-
|2016-2017 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 55 || 14 || 43 || 57 || 38 || 5 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
|2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 55 || 16 || 39 || 55 || 60 || 14 || 4 || 13 || 17 || 14
|-
|2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 56 || 10 || 39 || 49 || 28 || 17 || 4 || 14 || 18 || 16
|-
|2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 59|| 12|| 42|| 54|| 36|| 6|| 1|| 11|| 12|| 0
|-
| 2020-2021 || Genève-Servette HC ||LNA || 49|| 22|| 39 || 61|| 55|| 10|| 1|| 9|| 10|| 10
|-
| 2021-2022|| Luleå HF|| SHL ||  || 

 
| 79 || 8 || 24 || 32 || 40 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2007 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 2|| 3|| 5|| 4|| +4|| align="left"| 
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde || 9|| 2|| 8|| 10|| 14|| +5|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 9|| 1|| 3|| 4|| 8|| 0|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde || 8 || 0 || 6 || 6|| 2 || 0 || align=left|
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 5 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 7|| 7|| 0|| +6|| align="left"|  place

Références 

Naissance en février 1987
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du Luleå HF
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du EV Zoug
Joueur des Sabres de Buffalo
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Genève-Servette Hockey Club